SMS je lahko:

 SMS (izgovor [esemés]) je kratica za Short Message Service, kratka sporočila SMS
 Stranka mladih Slovenije
 Slovenska muslimanska skupnost
 Seiner Majestäts Schiff (Ladja Njegovega/Njenega veličanstva) - oznaka ladij Kaiserliche Marine in Avstro-ogrske vojne mornarice